Filialkirche St. Helena steht für:

 Kirche St. Helena am Wieserberg in Dellach, Kärnten
 Filialkirche Baden-St. Helena in Baden bei Wien, Niederösterreich